Алекса́ндр Фёдорович Ожига́нов (2 октября 1944, Одесса — 5 марта 2019, Москва) — русский поэт, литературный критик.

Биография 
Вскоре после рождения сына родители Александра Ожиганова развелись, и мать — Валентина Петровна Уварова — вернулась с ребёнком в Молдавию. Рос в детдомах, где работала его мать, в различных посёлках Молдавии, затем на родине матери в Бендерах, где окончил школу. Учился на филологическом факультете Кишинёвского университета, затем на философском факультете Ленинградского университета.

В конце 1950-х — начале 1960-х годов посещал литературный кружок Рудольфа Ольшевского при редакции кишинёвской газеты «Молодёжь Молдавии», одновременно с Борисом Викторовым, Александром Бродским, Виктором Панэ (род. 1954) и другими известными в будущем местными литераторами. Работал кочегаром.

В 1967—1978 годах жил в основном в Ленинграде, принимал активное участие в неподцензурной литературной жизни, публиковался в самиздатских журналах «Часы», «37» и др.

В 1978—1998 годах в Самаре, где публиковался в вестнике современного искусства «Цирк Олимп» (гл. редактор — Сергей Лейбград), с 1998 года в Москве. Первая «официальная» публикация — в 1992 году в журнале «Волга». Изданы три книги стихов. Ожиганову принадлежит также несколько критико-аналитических статей о поэзии.

Труды 
 Трещотка: Избранные стихотворения 1960—70-х гг. — : АРГО-РИСК; Тверь: Колонна, 2002.
 Ящеро-речь: Поэмы. — : АРГО-РИСК; Тверь: Колонна, 2005.
 Утро в полях. Девятая книга . — Самара: Цирк Олимп+TV, 2012. — 80 с. (Поэтическая серия «ЦО+TV»)
 Шестикнижие: Поэмы. — : Пальмира: Т8 Rugram; Серия: Часть речи;  2021.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Изображения Александра Ожиганова на сайте «Лица русской литературы» 
 
 Ожиганов, Александр Федорович  в электронном архиве Центра Андрея Белого

Русские поэты
Персоналии:Бендеры
Персоналии:Одесса:Литература
Поэты Санкт-Петербурга
Выпускники Государственного университета Молдовы
Выпускники философского факультета Санкт-Петербургского государственного университета